En Italie, la dénomination Santa Maria delle Grazie (Sainte-Marie-des-Grâces) indique :
 la dédicace de nombreux édifices religieux parmi lesquels :
  de Anversa degli Abruzzi ;
  de Arezzo ;
  de Bellinzone ; 
  de Campi Salentina ;
  de Castel del Piano ;
  de Cocullo ;
  de Colle di Val d'Elsa ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Cortona ;
 Sanctuaire Santa Maria delle Grazie de Livourne ;
  de Lodi ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Milan ;
  de Monza ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Naples ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Navelli ;
  de Pistoia ;
 Église Santa Maria delle Grazie alle Fornaci de Rome ;
  de San Giovanni in Fiore ;
 Église et couvent Santa Maria delle Grazie de Senigallia ;
  de Tavarnelle Val di Pesa ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Varallo Sesia ;
 Église Santa Maria delle Grazie de Venise sur l'île de Burano.
 un toponyme :
 , frazione d'Acireale ;
 , frazione d'Agliè ;
 , frazione de Milazzo.

Homonymie de vocable chrétien en italien
Homonymie de toponyme